Суперкубок Англії з футболу 2012 — 90-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка попереднього сезону. 12 серпня 2012 року на стадіоні «Вілла Парк» у Бірмінгемі на полі зійшлися володар кубка «Челсі» і чемпіон «Манчестер Сіті».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2012
2012 у футболі
Серпень 2012
2012 в англійському спорті